Кузьми́нки — многозначный термин.

 Кузьминки осенние — день народного календаря славян, отмечаемый .
 Кузьминки летние — день народного календаря славян, отмечаемый .

В Москве 
 Кузьминки (усадьба) — крупная усадьба, ныне расположенная на территории Москвы.
 Кузьминский лесопарк — парк и лесопарк в Москве.
 Кузьминки (муниципальный округ) — бывший муниципальный округ в Москве, существовавший с 1991 по 1995 год.
 Кузьминки (район Москвы) — район в Москве.
 Кузьминки (станция метро) — станция метро в Москве.
 Кузьминки-Люблино — природно-исторический парк в Москве.

В других регионах 
 Кузьминки (Липецкая область) — бывшее село в Лебедянском районе Липецкой области.
 Кузьминки (Егорьевский район) — деревня в Егорьевском районе Московской области.
 Кузьминки (Сергиево-Посадский район) — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области.
 Кузьминки (Щёлковский район) — деревня в Щелковском районе Московской области.
 Кузьминки (Ростовская область) — посёлок в Ростовской области.

См. также